Michel Alexandre peut désigner :
 Michel Alexandre (1888-1952), un philosophe français ;
 Michel Alexandre, un scénariste français de cinéma.